Fattiga riddare kan syfta på:

 Fattiga riddare – en maträtt
 Fattiga riddare (förening) – en förening för skuldsatta 2003-2006
 Fattiga riddare (film) – en svensk komedifilm från 1944